Чепешти има више значења:

 Чепешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Чепешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији